peut désigner :
 , une série de jeux vidéo éditée par Capcom sur de nombreuses plates-formes de jeu
Ceci peut également désigner les jeux qui composent cette série :
 Strider, un jeu vidéo édité par Capcom en  sur borne d'arcade, puis sur Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, PC MS-DOS, PlayStation, Mega Drive, Master System, Sharp X68000, PC-Engine, et ZX Spectrum ;
 Strider, un jeu vidéo édité par Capcom en  sur  NES ;
 Strider , un jeu vidéo édité par Capcom en 1990 sur Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, Game Gear, Master System, Mega Drive et ZX Spectrum ;
 Strider 2, un jeu vidéo édité par Capcom en 1999 sur borne d'arcade ZN-2, et sur  ;
 Strider, un jeu vidéo édité par Capcom en 2014 sur PC (Windows), PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox One.